Standish kan syfta på:

 Standish, Gloucestershire – en ort och civil parish i Gloucestershire, England
 Standish, Greater Manchester – en stad i Wigan, Greater Manchester, England
 Standish, Maine – en kommun i Maine, USA
 Standish, Michigan – en stad i Arenac County, Michigan, USA
 Standish Island – en ö i Ontario, Kanada
 Standish Lake – förgrening
 Standish Range – en bergskedja i Queensland, Australien
 Standish Ridge – förgrening
 Barrage Standish – en dammbyggnad i Québec, Kanada
 Lac Standish – en sjö i Québec, Kanada
 Mount Standish – ett berg i Queensland, Australien
 Ruisseau Standish – förgrening